Амплијасион Сан Франсиско има више значења:

 Амплијасион Сан Франсиско (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Амплијасион Сан Франсиско (Теотивакан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Амплијасион Сан Франсиско (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Амплијасион Сан Франсиско (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику